Стволов — славянская фамилия:

 Стволовы — русский дворянский род.
 Стволов, Сергей Николаевич (1964—2001) — подполковник ВС РФ, участник Афганской, Первой и Второй чеченской войны, Карабахской войны, Вооружённого конфликта в Приднестровье и Гражданской войны в Таджикистане, Герой Российской Федерации.